Балахи —  деревня в Опочецком районе Псковской области, Звонская волость

 Балахи —  название марихуаны в Грузии

См. также:
 Балашиха